Райц () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий. 
 Райц, Кристиан (род. 1987) — немецкий стрелок, специализирующийся в стрельбе из пистолета, призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
 Товарищество «Мандль и Райц» — одно из крупнейших предприятий лёгкой промышленности в Российской Империи